ABN AMRO World Tennis Tournament 2005 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series Gold z cyklu Rotterdam Open rozgrywany w dniach 14–20 lutego 2005 roku w Rotterdamie na kortach twardych w hali o puli nagród 782 250 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2005 w tenisie ziemnym
2005
2005 w Holandii